Amagi – miasto w Japonii
 Amagi – pasmo górskie w Japonii
 "Amagi" – okręt prototypowy krążowników liniowych typu Amagi
 Amagi – japoński lotniskowiec typu Unryū
 Ama-gi – słowo z języka Sumerów